Koenraad I van Zwaben, ook Kuno van Öhningen (–997), hertog van Zwaben (983–997).
Koenraad van Zwaben (bisschop) (–1099).
Koenraad II van Hohenstaufen (1173–1196), graaf van Rothenburg (1188–1191) en hertog van Zwaben (1191–1196).